Wälzebach ist der Name verschiedener Fließgewässer in Deutschland, darunter:

 Wälzebach (Eder), Nebenbach der Eder unterhalb Viermündens, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Wälzebach (Kappelbach), in Neustadt/Harz im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Wälzebach (Schorbach), bei Ottrau-Schorbach im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Wälzebach (Schwalm), bei Bad Zwesten im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Wälzebach (Wahlebach), in Lohfelden, Landkreis Kassel, Hessen
 Wälzebach (Wetschaft), bei Simtshausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch
 Wälzbach
 Welzbach